O Prêmio NAS de Engenharia Aeronáutica () também designado () é concedido pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos "por excelência na área da engenharia aeronáutica." Estabelecido por Jerome Clarke Hunsaker e sua mulher, foi concedido a primeira vez em 1968.

Laureados 
1968 Leroy Grumman For his long continued contributions to aeronautical engineering.
1973 Donald Wills Douglas For his vast contribution to the aviation world.
1980 James Smith McDonnell For his distinguished and pioneering contributions in engineering design and development of advanced military and commercial aircraft.
1985 Thornton Wilson For his bold and farsighted leadership, which has enabled this nation to maintain and enhance its preeminence in commercial aircraft.
1990 Robert Thomas Jones For his major contributions to aeronautics, including his supersonic area rule, discovery of the value of wing sweep in attaining supersonic flight, and application of the Heaviside Calculus to flight dynamics.
1995 William R. Sears For his significant and enduring contributions to education, aerodynamics, and aircraft design, including the optimal Sears-Haack body and the original Northrop flying wing.
2000 Richard Whitcomb For his pioneering contributions to the aerodynamic design of high performance aircraft.
2005 Burt Rutan For leadership in engineering design and construction of SpaceShipOne, Voyager, and other successful experimental aircraft.
2010 Norman Ralph Augustine For his service to the nation as a dedicated aeronautical engineer, a leader in the aerospace defense industry, a public servant, a civic leader, and a thought leader in the engineering profession.
 2015 - Alan R. Mulally

Ligações externas

Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos